Режи́м з заго́стренням — динамічний  закон, при якому одна або кілька модельованих величин звертається в нескінченність за кінцевий проміжок часу. У реальності замість відходу в нескінченність в цьому випадку зазвичай спостерігається фазовий перехід. Формується в результаті дії механізму нелінійного позитивного зворотного зв'язку. Режими із загостренням докладно вивчалися протягом багатьох років в Інституті прикладної математики ім. М. В. Келдиша РАН.

Див. також 
 Технологічна сингулярність
 Позитивний зворотний зв'язок в макроеволюції

Література 
 Курдюмов С. П. Режимы с обострением. М.: Физматлит, 2006. ISBN 5-9221-0768-2.
 Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы истории. Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура. М.: УРСС, 2007.
 Марков А. В., Коротаев А. В. Динамика разнообразия фанерозойских морских животных соответствует модели гиперболического роста // Журн. общ. биологии. — 2007. — № 1. — С. 1-12.

Синергетика
Нелінійна динаміка